Tunnat ist ein Familienname:
 Tunnat (Familienname), Familienname litauischen Ursprungs

Tunnat ist der Familienname folgender Personen:
 Frederik D. Tunnat (* 1953), deutscher Schriftsteller und Biograf
 Hans Tunnat (1920–1994), deutscher Generalmajor der VP
 Heinrich Tunnat (1913–1999), deutscher SS-Untersturmführer des Einsatzkommandos 9 der Einsatzgruppe B